Дубівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX— першій чверті XX століття:
 Дубівська волость — Ковельського повіту Волинської губернії;
 Дубівська волость — Тираспольського повіту Херсонської губернії.